Augusto Fusani – politico italiano
 Massimiliano Fusani (1979) – ex calciatore italiano